Thomas Hicks (1918-1982) – bobbista statunitense
 Thomas Hicks (1875-1963) – atleta statunitense
 Thomas Hicks, meglio noto col nome d'arte Tommy Steele (1936) – cantante britannico
 Thomas Holliday Hicks (1798-1865) – politico statunitense
 Tom Hicks (Thomas Ollis "Tom" Hicks, Sr., n. 1946) – imprenditore statunitense, proprietario di alcune squadre sportive